Världsmästerskapet i handboll för damer 1973 spelades i det dåvarande Jugoslavien 7-15 december 1973. Jugoslavien vann turneringen före Rumänien och Sovjetunionen.

Preliminär omgång

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Huvudturnering
Lag som spelade i samma grupp i den preliminära omgången har resultatet med sig. Dessa resultat är skrivna i kursiv stil.

Grupp 1

Grupp 2

Placeringsmatcher

Spel om nionde- till tolfteplats

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Match om tredjeplats

Final

Slutställning 

1973 i Jugoslavien
Internationella handbollstävlingar i Jugoslavien
Handbollssäsongen 1973/1974
1973